Knot může být:

 Knot – pruh tkaniny nebo pletence válcového nebo plochého průřezu, užívaný ve svíčkách, v petrolejových a olejových lampách
 Uzel (jednotka) – (anglicky knot), je jednotka rychlosti používaná v mořeplavbě, letectví a meteorologii 

příjmení
 Jiří Knot (* 1949) – český herec
 Ronald Knot (* 1994) – český lední hokejista hrající na pozici obránce